Alfons IV Dzielny (1291-1357) – król Portugalii 1325-1357
 Alfons IV Łagodny (1299-1336) – król Aragonii 1327-1336
 Alfons IV d’Este (1634-1662) – książę Modeny i Reggio 1658-1662